Кожлани (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

География 
Расположен в долине реки Кожланский поток, в 30 км к северо-востоку от административного центра края, города Пльзень, на высоте 442 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края